Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1990 година e 40-и пореден.

Започва на 11 април 1990 г. и завършва на 4 ноември.

Съдържа в календара 16 старта. Айртон Сена печели втора титла във Формула 1 а отбора на Макларън спечели титлата при конструкторите.

Шест отбора участват в преквалификацията в петък и това са Лола, AGS и EuroBrun заедно с отборите с по един болид Озела, Колони Ф1 и Лйф.

Стартове

Класиране

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони